Harrah's 500 2001 var ett race som var den elfte omgången i CART World Series 2001. Racet var det sista 500-mileloppet som kördes på Michigan International Speedway i CART. Tävlingen gick av stapeln den 22 juli, och Patrick Carpentier tog sin första CART-seger, i en överraskande triumf för Forsythe Racing, efter att ha få hjälp av sin varvade stallkamrat Alex Tagliani på det sista varvet. Dario Franchitti blev tvåa på målfoto, före Michel Jourdain Jr.

Slutresultat

2001 i USA
Champ Car-tävlingar 2001
2001